Ranavalona I van Madagaskar, regeringsperiode 1828-1861
 Ranavalona II van Madagaskar, regeringsperiode 1868–1883
 Ranavalona III van Madagaskar, regeringsperiode 1883–1897